Stour (Suffolk)
 Stour (Dorset)
 Stour (Warwickshire)
 Stour (Worcestershire)
 Rius de Kent anomenats així:
Gran Stour
Petit Stour
Stour de l'Est

Pàgines de desambiguació